Le Sonnet 53 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : VVHat is your ſubstance,whereof are you made,
That millions of ſtrange ſhaddowes on you tend?
Since euery one,hath euery one,one ſhade,
And you but one,can euery ſhaddow lend:
Deſcribe Adonis and the counterfet,
Is poorely immitated after you,
On Hellens cheeke all art of beautie ſet,
And you in Grecian tires are painted new:
Speake of the ſpring,and foyzon of the yeare,
The one doth ſhaddow of your beautie ſhow,
The other as your bountie doth appeare,
And you in euery bleſſed ſhape we know.
   In all externall grace you haue ſome part,
   But you like none,none you for conſtant heart.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

053